Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Coupe Banque Nationale 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Lucie Šafářová, jež se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Soutěž dvouhry vyhrála držitelka několika věkových rekordů ženského tenisu a nenasazená Chorvatka Mirjana Lučićová Baroniová, která ve finále zdolala americkou turnajovou jedničku Venus Williamsovou ve dvou setech 6–4 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak připsala třetí turnajovou trofej kariéry z dvouhry a premiérový titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfovala na květnovém Croatian Bol Ladies Open v roce 1998.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Venus Williamsová (finále)
  Ajla Tomljanovićová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Shelby Rogersová (semifinále)
  Julia Görgesová (semifinále)
  Michelle Larcherová de Britová (1. kolo)
  Anna Tatišviliová (1. kolo)
  Tímea Babosová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2014